Zona Industriale San Giacomo ima više značenja:
 Zona Industriale San Giacomo, Perugia
 Zona Industriale San Giacomo, Treviso